Andrews se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert LeRoy Andrews
 Charles William Andrews
 Cecil Rollo Payton Andrews
 Henry Charles Andrews
 Susyn M. Andrews